Джеймс «Джимми» Уокер (; 8 апреля 1944 года, Амхерст, штат Виргиния — 2 июля 2007 года, Канзас-Сити, штат Миссури) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника и разыгрывающего защитника. Учился в Колледже Провиденса, в 1967 году был выбран на драфте НБА под 1-м номером командой «Детройт Пистонс». Позже выступал за команды «Хьюстон Рокетс» и «Канзас-Сити-Омаха/Канзас-Сити Кингз». Всего в НБА провёл 9 сезонов. Два раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1970, 1972). Два раза подряд включался в 1-ую всеамериканскую сборную NCAA (1966—1967). Всего за карьеру в НБА сыграл 698 игр, в которых набрал 11 655 очков (в среднем 16,7 за игру), сделал 1860 подборов, 2429 передач, 253 перехвата и 36 блокшотов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Канзас-Сити Кингз»
Родившиеся в округе Амхерст
Умершие в Канзас-Сити (Миссури)